Robert C. Byrd Green Bank Telescope, een radiotelescoop in de Verenigde Staten
 Gemeentebelangen Twenterand, plaatselijke politieke partij in de Nederlandse provincie Overijssel
 Gotthard-basistunnel, spoortunnel in Zwitserland
 Gorgan, stad en vliegveld in Iran (IATA-code en UN/LOCODE)